Pieve di San Giovanni Decollato a Castellina Marittima
 Pieve di San Giovanni Decollato a Montemurlo
 Pieve di San Giovanni Decollato a Firenzuola

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Decollato